Worobjowy Gory – wzgórza na terenie Moskwy
 Worobjowy Gory – stacja metra w Moskwie na linii Sokolniczeskiej.
 Worobjowy Gory – kompleks apartamentowców w Moskwie.